Alphonse Julen, född 20 februari 1899 i Zermatt och död 1988 i Zermatt, var en schweizisk längdskidåkare som tävlade under 1920-talet. Vid olympiska vinterspelen i Chamonix skulle han delta femmilen, men startade inte. Det gick bättre i militärpatrull, Alfred ingick i det schweiziska laget som tog guld. Han deltog även i olympiska vinterspelen i Sankt Moritz på femmilen, men slutförde inte loppet.

Källor
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ju/alfons-julen-1.html

Födda 1899
Schweiziska längdåkare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Schweiz
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1928 från Schweiz
Olympiska guldmedaljörer 1924
Schweiziska olympiska guldmedaljörer
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1928
Män
Avlidna 1988
Personer från Zermatt